Steeg kan syfta på följande platser:

Nederländerna 

 De Steeg, ort, Gelderland, Gemeente Rheden,

Österrike 

 Steeg (kommun i Österrike), Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar